Goruša (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Goruša (rijeka), rijeka